Kollegiatstift Heilig Kreuz war die Bezeichnung mehrerer weltlicher Chorherrenstifte mit dem Patrozinium des Heiligen Kreuzes:

 Kollegiatstift Heilig Kreuz zu Breslau (Kreuzkirche) von 1288 bis 1810
 Kollgiatstift Heilig Kreuz zu Hildesheim (Heilig-Kreuz-Kirche) von 1097 bis 1810
 Kollegiatstift Heilig Kreuz zu Horb am Neckar (Stiftskirche zum Heiligen Kreuz) von 1387 bis 1806
 Kollegiatstift Heilig Kreuz zu Lüttich (Heilig-Kreuz-Kirche) von 1005 bis 1797
 Kollegiatstift Heilig Kreuz zu Oppeln (Kathedrale zum Heiligen Kreuz) zwischen 1232 und 1239 bis 1810
 Kollegiatstift Heilig Kreuz zu Rottweil (Heilig-Kreuz-Münster) von 1768 bis 1802
 Kollegiatstift Heilig Kreuz zu Stuttgart (Stiftskirche) von vor 1312 bis 1552

Siehe auch:

 Heilig-Kreuz-Kirche